Терра Нова () — , также может означать:

Терра Нова

География 
 Новая Земля — историческое название Ньюфаундленда, связанное с его французским освоением.
 Национальный парк Терра-Нова — национальный парк Канады, расположенный на северо-востоке канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор.
 Терра-Нова — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Пернамбуку.
 Терра-Нова — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Баия.
 Терра-Нова-ду-Норти — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Мату-Гросу.

Телевидение 
 «Терра Нова» — 6 серия 1 сезона телесериала «Звёздный путь: Энтерпрайз».
 «Терра Нова» — сериал телеканала Fox 2011 года.

Terra Nova 
 Terra Nova — экспедиционное судно, производное от него одноимённое название экспедиции Роберта Скотта в Антарктиду (1910—1913).
 Терра Нова — британская антарктическая экспедиция 1910—1913 годов на барке «Terra Nova», возглавляемая Робертом Скоттом.
 Terranova — немецкий телеканал.
 Terranova — популярная итальянская марка молодёжной одежды.
 TERRA NOVA — журнал на русском языке, выходящий в Кремниевой долине.

См. также 

 Терра
 Нова

Примечания